Federica Faiella, née le  février 1981, à Rome, est une patineuse artistique italienne. Son partenaire en danse sur glace est Massimo Scali. 

Présents aux Jeux olympiques d'hiver de Turin, ils restent néanmoins dans l'ombre du couple Fusar Poli-Margaglio, n'obtenant qu'une . Ils annoncent leur retraite sportive en

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires différents:
 Luciano Milo (4 saisons : 1996-2000)
 Massimo Scali (10 saisons : 2001-2011)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Rome
Personnalité italienne du XXIe siècle
Patineuse artistique italienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en février 1981
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010